Хајна може бити:

 Хајна (Гота), општина у округу Гота, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Хајна (Јужна Тирингија), општина у округу Хилдбургхаузен, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Хајна (Клостер), општина у округу Валдек-Франкенберг, у њемачкој покрајини Хесен.